Aulus Witeliusz znany szerzej jako Witeliusz – cesarz rzymski w 69 roku
 Aulus Witeliusz – stryj poprzedniego, konsul rzymski z 32 roku